La città della gioia (La Cité de la joie) – romanzo di Dominique Lapierre del 1985
La città della gioia (City of Joy) – film del 1992 diretto da Roland Joffé